Sacro Cuore di Cristo Re – titolo cardinalizio
 Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re – chiesa di Roma